Con la siglas C-17 se conocen:
 Autovía C-17, una autopista de Cataluña, España.
 C-17 Globemaster III, un avión de transporte militar.
 C-17, un personaje de la serie Dragon Ball.